Pauls (lub Paulus; niem. Pauls Colonie) – nieistniejąca kolonia robotnicza dla pracowników dawnej huty cynku Paul (niem. Paulshütte), położona na terenie obecnych Katowic, w dzielnicy Szopienice-Burowiec, w Burowcu przy dzisiejszej ulicy Obrońców Westerplatte. Obecnie na terenie dawnej kolonii został założony skwer Hilarego Krzysztofiaka. 

Zabudowa kolonii powstała w okolicach lat 90. XIX wieku przy powstałej w 1847 roku na terenie Burowca huty cynku Paul. Na terenie kolonii w grudniu 1885 roku mieszkały 433 osoby. Wówczas kolonia ta była częścią gminy Dąbrówka Mała. Kolonia Paulus składała się z jednopiętrowych familoków. Kolonię Pauls nazywano także Markplatz. Zabudowa kolonii została wyburzona w latach 1977–1978 w związku z założeniem zielonej strefy ochronnej wokół Huty Metali Nieżelaznych Szopienice. Na obszarze dawnej kolonii 26 stycznia 2009 roku został ustanowiony skwer Hilarego Krzysztofiaka.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Historyczne dzielnice, osady i kolonie Katowic
Szopienice-Burowiec